Whiston kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Whiston, Merseyside, ort i England,  
 Whiston, South Yorkshire, England, 
 Whiston, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Whiston, South Staffordshire – en ort i Penkridge, South Staffordshire, Staffordshire, England
 Whiston, Staffordshire Moorlands – en ort i Kingsley, Staffordshire Moorlands, Staffordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar